Янa може да се отнася до:

 град Яна е името на днешната Янина до началото на 18 век
 село Яна (Област София)
 село Яна (вилает Лозенград)
 село Яна (Еникьой) в Беломорска Тракия
 река Яна в Якутия
 река Луда Яна или притоците ѝ Панагюрска Луда Яна и Стрелчанска Луда Яна
 нос Яна в Антарктика
 Яна (име)